Акер (англ. ; егип. ȝkr;) — фамилия, термин.

Известные носители 
 Акер, Кэти (1947—1997) — американский постмодернистский писатель, драматург, эссеист.
 Акер, Чарльз ван (1912—1998) — американский автогонщик, участник чемпионата мира Формулы-1 1950 года.
 Акер Билк (1929—2014) — британский кларнетист, джазовый исполнитель второй половины XX века.
 Аккер, Ахилл ван (1898—1975) — бельгийский политик, премьер-министр Бельгии (1945—46, 1946, 1954—58).
 Ван Аккер, Эви (род. 1985) — бельгийская яхтсменка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года

Иное 
 Акер — бог земли и покровитель умерших в египетской мифологии, одно из древнейших божеств.
 «Акер» — футбольный стадион в Молде, Норвегия.